Honeymoon steht für:

 englischsprachige Bezeichnung der Flitterwochen
 Honeymoon (Pferd), ein Rennpferd
 Honeymoon (Album), Studioalbum von Lana Del Rey (2015)

Filme:
 Honeymoon (1928), US-amerikanischer Stummfilm von Robert A. Golden
 Honeymoon (1947), US-amerikanischer Spielfilm von William Keighley
 Honeymoon (1959), deutscher Titel Strahlender Himmel – Strahlendes Glück, britisch-spanischer Spielfilm von Michael Powell
 Honeymoon (1973), indischer Spielfilm von Hiren Nag
 Honeymoon (1974), indischer Spielfilm von A.B. Raj
 Honeymoon (1985), französisch-kanadischer Spielfilm von Patrick Jamain
 Honeymoon (1992), indischer Spielfilm von Surendra Mohan
 Honeymoon (1997), kanadischer Spielfilm von Joan Carr-Wiggin
 Honeymoon (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Leigh Janiak
 Honeymoon (2015), mexikanischer Spielfilm von Diego Cohen

Siehe auch:
 Honeymoon Bridge